Autrey (Meurthe-et-Moselle)
 Autrey (Vosges)
 Autrey-lès-Cerre
 Autrey-lès-Gray
 Autrey-le-Vay